Acamante – personaggio della mitologia greca, figlio di Antenore e Teano. Morì in battaglia
 Acamante – personaggio della mitologia greca, figlio di Eussoro e zio di Cizico. Anch'egli fu ucciso nella guerra di Troia
 Acamante – personaggio della mitologia greca, figlio di Teseo e di Fedra, citato nell'Eneide con Diomede e Demofonte
 Acamante – personaggio della mitologia greca, figlio di Demofonte e di Fillide. Nipote di Teseo